Mit dem Nachnamen des niederländischen Admirals Michiel de Ruyter wurden in den Niederlanden über die Jahrhunderte mehrere Schiffe benannt:

Handelsschiffe
 De Ruyter – ein niederländisches Frachtschiff von 1938
 De Ruyter – ein Schlepper von 1962, seit 2001 in Spanien im Einsatz
 De Ruyter – ein Fluss-Schubschiff von 1975, im Jahre 1995 nach Südkorea verkauft

Kriegsschiffe
 De Ruyter (Schiff, 1665) – ein kleines Kriegsschiff (Aviso) mit 18 Kanonen
 De Ruyter (Schiff, 1853) – eine 54-Kanonen-Fregatte, 1874 ausgemustert
 De Ruyter (Schiff, 1880) – ein Ungeschützter Kreuzer, 1900 zum Verschrotten verkauft
 De Ruyter (Schiff, 1902) – ein Panzerschiff, 1924 zum Verschrotten verkauft.
 Hr. Ms. Van Ghent (1926) – als De Ruyter gebauter Zerstörer
 De Ruyter (Schiff, 1936) – ein Leichter Kreuzer, am 28. Februar 1942 während der Schlacht in der Javasee gesunken
 Almirante Grau (CLM-81) – als Leichter Kreuzer der De-Zeven-Provinciën-Klasse (1953) gebaut.
 De Ruyter (F806) – eine Lenkwaffenfregatte
 De Ruyter (F804) – eine Luftverteidigungs- und Kommandofregatte der De-Zeven-Provinciën-Klasse (Fregatte).

Weblinks 
 Übersichtsseite von deruyter.org (niederländisch)

Siehe auch 
 Admiraal de Ruyter

De Ruyter
Michiel de Ruyter als Namensgeber